Leatherman steht für:
 Leatherman, ein Multifunktionswerkzeug

Leatherman ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:
 Leatherman (Landstreicher) (1839–1889), ein amerikanischer Landstreicher
 Stephen Leatherman (* 1947), US-amerikanischer Geowissenschaftler